bis steht für:
 Zielangabe bei Intervallen, siehe bis-Strich
 bis, Zahlwort für einen zweiten Unterpunkt, siehe Zahlwort #Wiederholungszahlwörter (Iterativzahlen) und Vervielfältigungszahlwörter (Multiplikativa)
 bis, Abkürzung der Sprache Bislama nach ISO 639-2 sowie ISO 639-3

Bis ist der Familienname folgender Personen:
 Bartłomiej Bis (* 1997), polnischer Handballspieler

Bis steht für:
 Bis (Bach), Fließgewässer in Schleswig-Holstein
 Bis (Aria), antike Stadt im heutigen Afghanistan
 Bis (Einheit), altes Handelsgewicht
 Bis (Band), schottische Synthie-Pop-Band
 BiS (Japanische Band), japanische Band
 Bis Music, kubanisches Musiklabel 

BIS steht als Abkürzung für:
 Bandalag íslenskra skáta, isländischer Pfadfinderverband
 Bank for International Settlements, siehe Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
 Bavarian International School, bayerische Privatschule
 Bayer Industry Services, deutsches Unternehmen, siehe Currenta
 Behörde für Inneres und Sport, das hamburgische Innenministerium
 Berliner Intelligenzstrukturmodell, siehe Intelligenztheorie #Jägers Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS)  
 Betriebliches Informationssystem
 Bezpečnostní informační služba, tschechischer Inlandsnachrichtendienst
 Bibliothek Information Schweiz, Schweizer Bibliotheksverband
 Bilfinger Industrial Services, deutsches Industriedienstleistungsunternehmen
 Bispektralindex, Messwert zur Objektivierung von Narkosetiefe
 BIS : Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
 Bonner Islamstudien, eine islamwissenschaftliche Buchreihe
 Bremsstrahlungsisochromatenspektroskopie, einfachstes Verfahren der Inversen Photoemissionsspektroskopie 
 Bureau of Industry and Security, eine US-Behörde zur Exportkontrolle
 BIS Records, schwedisches Musiklabel
 Bureau of Indian Standards, ein nationales Normungsgremium

Siehe auch:
 Bies
 Biss

Abkürzung